Confessions () pode ser:

 Confessions (álbum de Dweezil Zappa), 1991
 Confessions (álbum de Usher), 2004
 Confessions (álbum de Pillar), 2009
 Confessions (álbum de Liza Minnelli), 2010
 Confessions (álbum de Alesana), 2015
 Confessions (canção), por Slipknot
 Kokuhaku (2010), filme japonês distribuído internacionalmente como Confessions
 Confessions of Zeno
 Confessions of an Heiress: A Tongue-in-Chic Peek Behind the Pose
 The Confessions of Aleister Crowley
 Confessions Tour
The Confessions Tour
 Taxicab Confessions

Confessions